Комуністична партія Радянського Союзу
 Комуністична партія робочих і селян — сучасна українська політична партія